Янник Тоапри Боли (; 13 января 1988, Сен-Мор-де-Фоссе, Франция) — ивуарийский футболист, нападающий таиландского клуба «Порт».

Клубная карьера 
Племянник Роже и Базиля Боли.

Начинал играть в ПСЖ, побеждал на юниорском уровне в чемпионате Франции, Во взрослом футболе побеждал в Кубке лиги, играл в финале Кубка Франции. В 2008 году мадридский «Реал» готов был предложить за Боли 500 тысяч евро, но «ПСЖ» отказал.

Боли был отправлен в аренду сначала в «Гавр», затем в «Ним Олимпик», был на просмотре в английском «Блэкпуле». После почти годичного простоя перешёл в болгарский — «Черноморец» Бургас. В летнее трансферное окно им заинтересовался московский ЦСКА.

В болгарском клубе провёл 21 игру, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

В январе 2013 года его агент вёл переговоры с украинской «Ворсклой» Полтава, прерванные из-за разногласий по условиям личного контракта. Спустя некоторое время Боли с луганской «Зарёй» подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на год. Сумма трансфера составила 300 000 евро, что являлось рекордной суммой для клуба. 

В конце августа 2014 года Боли объявил о подписании контракта с российским клубом «Анжи» Махачкала сроком на 4 года. В сезоне 2014/15 стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 15 мячей в 23 матчах.

26 августа 2016 года к Яннику Боли была применена дисциплинарная мера, футболист был переведён в молодёжную команду на неопределённый срок. Накануне вылета в Казань Боли, сославшись на медицинские показания, отказался отправиться с командой на матч.

В середине марта 2018 года американский клуб MLS «Колорадо Рэпидз» объявил о подписании контракта с Боли сроком на один год.

В 2019 году Боли присоединился к «ФК Ратчабури» из чемпионата Таиланда по футболу. Он оформил дебютный хет-трик 22 февраля 2019 года.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 16 февраля 2021 года.

|ФНЛ

|Премьер-лига

|Премьер-лига

|Суперлига

|MLS

|Премьер-лига

Достижения

Командные 
 ПСЖ
 Чемпион Франции (до 18): 2006/07
 Обладатель Кубка французской лиги 2007/08
 Обладатель Кубка Франции 2007/08

Личные 
 Лучший бомбардир Первенства ФНЛ 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Бомбардир для «Зари»

Футболисты Франции
Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Ратбури»